Grbavac (otok), otočić jugozapadno od Primoštena 
 Grbavac (Župa dubrovačka), naselje u općini Župa dubrovačka
 Grbavac (Grubišno Polje), naselje u općini Grubišno Polje